Евдокия Александровна Гаер (8 марта 1934, село Подали,  — 2 октября 2019, Москва) — российский государственный и общественный деятель. Научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Народный депутат СССР. Член Верховного Совета СССР. Депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Биография 
Окончила Хабаровский государственный педагогический институт (историко-филологический факультет).

С 1969 по 1989 год — научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (Владивосток). С 1989 по 1991 год — народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР. Член Координационного совета Межрегиональной депутатской группы.

С января 1994 по январь 1996 года — депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края: с февраля по апрель 1994 года — член комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике, с апреля 1994 года — заместитель председателя комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, заместитель председателя комитета по делам Севера и малочисленных народов.

Награды 
Награждена орденом Дружбы народов, почётный гражданин Хабаровского края (2014).

Примечания 

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)‎
Женщины-политики России
Члены Совета Федерации России от Приморского края
Почётные граждане Хабаровского края
Выпускники Педагогического института Тихоокеанского государственного университета
Сотрудники ИИАЭ ДВО РАН
Народные депутаты СССР